Составы команд, принимавших участие в Чемпионате Европы по футболу 1980, проходившего в Италии, с 11 по 22 июня 1980 года.

Группа А

ФРГ

Чехословакия

Нидерланды

Греция

Группа B

Бельгия

Италия

Англия

Испания

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

Составы
1980